Politiek in Limburg (België)
 Politiek in Limburg (Nederland)